Die Saison 1980/81 der 2. Eishockey-Bundesliga war die achte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse unter der Bundesliga. Sowohl der Meister ERC Freiburg als auch der zweitplatzierte Schwenninger ERC stiegen am Saisonende direkt in die Bundesliga auf, ihre Plätze wurden von den Erstliga-Absteigern Duisburger SC und EHC 70 München eingenommen. Der letztplatzierte Herner EV musste hingegen in die Oberliga absteigen. Der Vorletzte EHC Essen hätte aufgrund der Teilung der zweiten Liga in eine Nord- und eine Südgruppe in der Liga verbleiben können, verzichtete allerdings freiwillig.

Voraussetzungen

Teilnehmer 
 EC Bad Tölz
 RSC Bremerhaven
 Deggendorfer SC
 EHC Essen
 ERC Freiburg
 Herner EV
 ECD Iserlohn
 EHC Krefeld 78
 EV Landsberg
 Schwenninger ERC
 VER Selb
 TSV Straubing

Modus 
Wie im Vorjahr wurde die 2. Bundesliga in Form einer einfachen Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften bestritt. Meister und Vizemeister stiegen direkt in die Bundesliga auf, während die beiden Letztplatzierten in die Oberliga absteigen mussten.

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Aufstieg,       = Abstieg.

Ranglisten

Beste Scorer

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1980/81